Sergi Gómez Solà est un footballeur espagnol né le  à Arenys de Mar (Catalogne, Espagne). Il évolue au poste de défenseur avec l'Espanyol de Barcelone.

Biographie

Carrière en club

FC Barcelone (2006-2014) 
Sergi Gómez rejoint La Masia en 2006, à l'âge de 14 ans. Il joue avec le FC Barcelone B de 2010 à 2014. Il débute en équipe première du FC Barcelone le  face au Séville FC lors de la Supercoupe d'Espagne (défaite 3 à 1).

À la suite des blessures des arrières centraux Javier Mascherano et Carles Puyol, Sergi Gómez est convoqué par Gerardo Martino pour le match de Ligue des champions du  face au Celtic Glasgow.

Celta Vigo (2014-2018)

Séville FC (depuis 2018) 
Le , il s'engage avec le Séville FC jusqu'en 2022.

Statistiques

Palmarès 
 Espagne - 19 ans
 Championnat d'Europe des moins de 19 ans
 Vainqueur : 2011

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Sportif catalan
Joueur du Séville FC
Joueur du FC Barcelone B
Joueur du FC Barcelone
Joueur du Celta de Vigo
Naissance en mars 1992
Naissance à Arenys de Mar